Les « Dinamo ! », sont un service de transport en commun desservant principalement la ville de Dinan dans les Côtes-d'Armor mais également quelques communes de son agglomération. La particularité de ce réseau est la gratuité totale pour les voyageurs.

Historique

Dinan Bus - 1999-2018 
Avant les Dinamo !, le réseau était sous le nom de Dinan Bus qui était exploité par la ville, puis par l'agglomération. Trois lignes étaient en circulation, en correspondance Place Duclos-Pinot. Il sera créé en février 1999 et arrêté en décembre 2018.

Depuis décembre 2018 

En , Le réseau Dinamo ! est lancé avec quatre lignes à accès totalement gratuit.

En octobre 2022, une cinquième ligne est créée pour aller de Trélivan à Dinan.

Les projets 

Un projet de réseau de 20 bus qui desservirait les 18 communes de la CODI devait voir le jour, mais sera abandonné.

Le réseau

Présentation 
Le réseau dessert cinq communes de Dinan Agglomération : Dinan, Quévert, Taden, Lanvallay, Trélivan et la zone de L'Aublette, soit environ 27 500 habitants.

Les lignes 

Le réseau est composé au  de plusieurs familles de lignes :
 les lignes principales (1, 2, 3, 4 et 5) ; 
 les lignes scolaires ;

Lignes principales

La gare urbaine

Intermodalité

Identité visuelle

Logos

Livrée des véhicules

Exploitation

Matériel roulant

Dépôts

Accidents

Sécurité

Personnel d'exploitation

Information aux voyageurs

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Dinan Agglomération

Liens externes 
 

Dinan
Transport routier dans les Côtes-d'Armor
Transport en commun en Bretagne